, née le  dans la préfecture de Chiba, est une patineuse artistique japonaise.

Avec Mervin Tran, elle remporte la médaille de bronze en couples lors des Championnats du monde de patinage artistique 2012 à Nice.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Mervin Tran (6 saisons : 2008-2013)
 Ryuichi Kihara (2 saisons : 2013-2015)
 Ryo Shibata (2 saisons : 2016-2018)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise 
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance en janvier 1992
Naissance dans la préfecture de Chiba